Die Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2016 war die vierte Spielzeit der nationalen Frauenfußballmeisterschaft von Brasilien, die von der Confederação Brasileira de Futebol (CBF) organisiert wurde. Den Meistertitel gewann bei seiner zweiten Teilnahme der CR Flamengo aus Rio de Janeiro.

Der Meisterschaftwettbewerb der Saison 2016 ist erstmals in das erste Halbjahr verlegt und zwischen dem 21. Januar und 20. Mai ausgetragen wurden.

Modus 
Im Gegensatz zur Meisterschaft der Herren, die seit einigen Jahren in einem europäischen Ligamodus mit einer Gesamtwertung entschieden wird, wird die Meisterschaft der Damen in einem traditionellen brasilianischen Modus ermittelt.

Zuerst treten die zwanzig teilnehmenden Vereine in einer ersten Spielphase aufgeteilt in vier Gruppen zu je fünf Mannschaften jeweils einmal gegeneinander an. Die zwei Bestplatzierten einer Gruppe qualifizieren sich für die zweite Spielphase mit acht Mannschaften in zwei Gruppen. In dieser Phase spielen die Teams zwei Mal in einem Hin- und Rückspiel gegeneinander. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich schließlich für die Finalrunde, die in einem K.O.-System ausgetragen wird, in der eine Auswärtstorregelung gilt. Auch in der Finalrunde werden die Begegnungen in einem Hin- und Rückspiel entschieden, einschließlich im Finale.

Teilnehmende Vereine

Erste Phase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Zweite Phase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Finale 

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan=4 | 0:1 Jéssica de Lima (27.)

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan=4 | 0:1 Larissa (6.); 1:1 Simeia (8.); 1:2 Gabrielly (43.)

|}

Die Meistermannschaft 
(in Klammern sind Einsätze und erzielte Tore angegeben)

Gesamtklassement 

In der Platzierung des Gesamtklassements hat das Erreichen der jeweiligen Finalrunde Vorrang vor den erzielten Punkten. Danach ergeben folgende Kriterien die Platzierung:

 Anzahl Punkte
 Anzahl Siege
 Tordifferenz
 Anzahl erzielter Tore
 Direkter Vergleich

|}

Torschützenliste

Wissenswertes 
Besonderheiten
 Erstmals hat mit dem Rio Preto EC ein Verein zum zweiten Mal in Folge das Meisterschaftsfinale erreichen können.
 Erstmals ist das Finale aufgrund der Auswärtstorregelung entschieden wurden.
 Wie schon im Vorjahr hat der Finalsieger nach dem Gesamtwettbewerb weniger gewonnene Punkte aufweisen können als der unterlegene Finalist.
 Im zweiten Finalspiel, das zugleich auch das letzte Saisonspiel war, hat Larissa Pereira da Cruz (CR Flamengo) in der sechsten Spielminute zum zwischenzeitlichen 1:0 gegen den Rio Preto EC im Estádio Anísio Haddad das 1000. Tor der Meisterschaftsgeschichte erzielt.

Rekorde
 Den höchsten Saison- und Heimsieg erzielte der São José EC mit 8:1 gegen den EC Vitória am dritten Spieltag der Gruppe 4 am 4. Februar 2016 im Estádio Martins Pereira zu São José dos Campos.
 Den höchsten Auswärtssieg der Saison verbuchte mit 6:0 Corinthians Osasco Audax gegen den CR Vasco da Gama am fünften Spieltag der Gruppe 2 am 17. Februar 2016 im Estádio Nivaldo Pereira zu Queimados.

Bola de Prata
Am Ende der Saison erhielt Formiga vom São José EC den Bola de Prata der Sportzeitschrift Placar als beste Spielerin der Meisterschaft.

Saison 2016 

 Copa do Brasil de Futebol Feminino 2016
 Campeonato Brasileiro Série A 2016 (Herrenfußball)

Weblink 
 cbf.com.br – Saisonstatistik 2016.

Einzelnachweise 

2016
B